Hollis může být:

příjmení
 Mark Hollis (1955–2019) – anglický hudebník a zpěvák

křestní jméno
 Hollis Conway (* 1967) – americký atlet
 Hollis Frampton (1936–1984) – americký režisér